Zernovoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Zernovoie (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia